__notoc__

Toponymie 
 Rouquette : ancienne commune française de la Dordogne, incorporée depuis 1971 dans la commune d'Eymet

Botanique 
 Rouquette : nom donné à la « roquette » dans le Roussillon

Patronyme 

 Adrien Emmanuel Rouquette (1813-1887), écrivain français de Louisiane ;
 Éric Rouquette (1964-), auteur et metteur en scène français ;
 François-Dominique Rouquette (1810-1890), poète français de Louisiane ;
 Jean Rouquette (1938-), poète et écrivain occitan, plus connu sous son pseudonyme Joan Larzac ;
 Jean-Maurice Rouquette  (1931-2019), historien français, conservateur des musées d'Arles ;
 Julien Rouquette (1871-1927), prêtre, historien, archiviste français ;
 Louis-Frédéric Rouquette (1884-1926), écrivain-voyageur français ;
 Max Rouquette (1908-2005), écrivain français de langue occitane ;
 Michel-Louis Rouquette (1948-2011), psychosociologue français ;
 Yves Rouquette (1936-2015), poète et écrivain occitan.

Voir aussi